NetWare Core Protocol
 Network Control Program